Eric van Aro (* 8. August 1958 in Mannheim) ist ein deutscher Sänger englischsprachiger Popmusik.

Leben 
Seine Eltern sind die Entertainerin Caterina Valente und der Jongleur Erik van Aro († 2001), ihr erster Ehemann und damaliger Manager. Sein Halbbruder ist Alexander Budd (* 1974), er entstammt der von 1972 bis 1979 währenden Ehe Valentes mit dem englischen Komponisten, Arrangeur und Pianisten Roy Budd. Van Aro ist der Neffe des Musikers und Sängers Silvio Francesco.

Karriere

Sänger 
Laut den Angaben auf seiner Website umspannen seine künstlerischen Tätigkeiten im Jahr 2017 bereits mehr als vier Jahrzehnte. Vereinzelte Auftritte van Aros fanden seinen Websites und Presseberichten zufolge seit Ende der 1970er Jahre in der Schweiz, in Italien und den USA statt.

Erste Beachtung seiner Arbeit durch die breite Öffentlichkeit in Deutschland erlangte er 1993 durch das Duett How Do You Keep the Music Playing mit Caterina Valente, welches auf ihrem Best-Of-Album Superhits – 40 Songs aus 40 Jahren erstmals veröffentlicht wurde. Sein erstes Solo-Album From the Heart von 2002 bietet überwiegend Cover-Versionen bekannter internationaler Titel sowie die Aufnahme Letters that Cross in the Mail als erneutes Duett mit seiner Mutter und die Familien-Aufnahme Rhythm in My Nursery Rhymes mit van Aro (Gesang), seiner Mutter (Gitarre) sowie seinem Onkel (Klarinette).

2011 veröffentlichte er aufgrund seines offen ambivalenten Verhältnisses zur Regenbogenpresse und aus Protest gegen die aus seiner Sicht oftmals schmerzhafte Berichterstattung der Boulevardmedien den House-Titel Evil Games (The Tabloid Song) mit Marco Finotello. Der Paul-Anka-Titel I'm Not Anyone wurde 2012 von van Aro neu eingesungen und als Tribut an Sammy Davis, jr. auf den Markt gebracht. Innerhalb der Formation The EGH Project plante van Aro 2013 am Eurovision Song Contest in Schweden für die Schweiz teilzunehmen. Der Titel E2E (Eric to Eric), erneut ein Tribut an einen Künstler (Eric Clapton), scheiterte jedoch bereits an der Vorauswahl zum Vorentscheid.

Eine gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen zwei Männern aus dem Musikgeschäft, in verschiedenen Ländern lebend, bildete 2020 das Thema der EP Open Relationship Blues der Band Chronicles of a Fourth, bei der van Aro als Sänger sowie als Komponist und Texter mitwirkt.

Produzent 
Seit 1999 betreibt van Aro das Unternehmen ERAKI Entertainment im Tessin. Gemeinsam mit Renee Carvicchio kümmert sich die Firma hauptsächlich um eigene Veröffentlichungen und Anfragen an Caterina Valente. Das von Eric van Aro und Antonio Chindamo für Eraki Entertainment produzierte Album Girltalk von Caterina Valente und Catherine Michel wurde 2001 von Nagel-Heyer Records veröffentlicht. 2006 und 2007 erschienen durch ERAKI überraschend die bis dahin unbekannten Valente-Aufnahmen Live 1968 – CD & DVD und In Las Vegas – Live at the Desert Inn 1964 auf Bild- und Tonträgern erstmals im Handel. Erst 2016 und 2018 stellte van Aro zwei weitere Live-Produktionen seiner Mutter nur noch als Download auf Vimeo zur Verfügung. 2014 startete van Aro bei ERAKI Entertainment sein neues Label Forever Ride.

Privatleben 
Eric van Aro ist homosexuell. 

Van Aro meldet sich auf den sozialen Plattformen neben Hinweisen auf seine Neuveröffentlichungen regelmäßig mit äußerst kritischen Aussagen über das Musikgeschäft, die Medien und die US-Regierung unter Donald Trump. Bilder von und Selfies mit seiner Mutter werden in den sozialen Medien stets mit Wasserzeichen und dem Zusatz All Uses Strictly Prohibited versehen, um die Fotos vor unrechtmäßiger Nutzung durch die Medien zu schützen.

Diskografie

Studioalben 
 2002: From the Heart
 2005: Friends
 2008: Desert Motel
 2013: Obsession (mit Fabio Gianni, Piano, EP)
 2014: Life Song (The EGH Project)
 2015: Endless Roads
 2015: Life Song – Remixes 2015 (als The EGH Project)
 2017: From the Beginning and More (Best of plus Erstveröffentlichungen)
 2020: Open Relationship Blues (als Chronicles of a Fourth)

Singles 
 1983: So Selfish / Man in the Night (12")
 2010: U R (Marco Soundee feat. Eric van Aro, EP)
 2010: Love U Madly (Marco Soundee feat. Eric van Aro, EP)
 2010: Jazz (Marco Soundee feat. Eric van Aro, EP)
 2010: Christmas Song (Eric van Aro feat. Iguazu Acoustic Trio)
 2010: Le Blues du Businessman (Eric van Aro feat. Luca Verde)
 2011: Evil Games (The Tabloid Song) – Remixes (Eric van Aro feat. Marco Finotello)
 2012: The Painting in My Heart (Marco Finotello Remix)
 2012: I’m Not Anyone – A Tribute To Sammy Davis Jr.
 2016: Shanee (Luyo - Eric van Aro) 
 2018: You Love Me (The EGH Project)
 2018: LIAR (The EGH Project)

Mitwirkung 
 1989: How Do You Keep the Music Playing (Duett mit Caterina Valente, Erstveröffentlichung auf Superhits – 40 Songs aus 40 Jahren, East West Records, 1993)

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Offizielle Webseite von ERAKI Entertainment
 Offizielle Webseite von The EGH Project

Einzelnachweise 

Sänger
Deutscher
Geboren 1958
Mann